YNH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hudson Hope (Canada)